Santa Marina, qui signifie Sainte Marine en espagnol et en italien, peut désigner :
 Santa Marina, commune de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie.
 Santa Marina del Rey, municipio (municipalité ou canton) de la comarque de Ribera del Órbigo, dans la province de León, communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Santa Marina, un quartier d'Etxebarri, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 Santa Marina, un quartier d'Arrasate, dans la province du Guipuscoa, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 Santa Marina Salina, commune de la province de Messine dans la région Sicile en Italie.
 Tunnel de Santa Marina, tunnel ferroviaire espagnol, faisant partie de la LGV Madrid - Estrémadure.